Пайонк:

 Антоній Пайонк
 Ян Пайонк